Waldemarkrieg (auch Hansekrieg) steht für:

 Erster Waldemarkrieg (1361–1365)
 Zweiter Waldemarkrieg (1367–1370)

Siehe auch:

 Dänisch-Hanseatischer Krieg (Begriffsklärung)